Монастырь Святых Ангелов () — православный женский монастырь Оропосской и Филийской митрополии греческой старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома).

 Престольный праздник обители —  — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных (в этот день в главный храм монастыря допускаются мужчины-паломники, а богослужение совершается с 21.00 до 04.00);
 Второй престольный праздник — День Святого Духа (в храме Святой Троицы, доступном круглогодично для всех посетителей).

На 2014 год монастырь являлся одной из самых крупных женских обителей Оропосской и Филийской митрополии, где проживало 34 насельницы разных национальностей, духовно окормляемых братией монастыря святых Киприана и Иустины.

История 
Монастырь был основан в 1972 году архимандритом Киприаном (Куцумбасом) в горах, в 1,5 км от села Афидне в Аттике, севернее Афин и на протяжении более чем сорока лет находился в юрисдикции «Синода противостоящих». Первой настоятельницей обители была схимонахиня Киприана (1908—†15.2.2000), чья интронизация и возведение в сан игуменьи, совершённые митрополитом Киприаном, состоялись 6 сентября 1982 года.

В четвёртое воскресенье Великого поста 2000 года митрополит Киприан (Куцумбас) возвёл в сан игуменьи монахиню Таксиархию, руководящую ныне жизнью обители.

Основная часть монастыря с храмом в честь Архангела Михаила и церковью в честь Иоанна Шанхайского, расположенной в крипте собора, закрыта для посещения паломниками-мужчинами, за исключением престольного праздника — .

Для всех посетителей монастыря круглогодично открыт храм в честь Святой Троицы, освящённый митрополитом Киприаном (Куцубасом) 2 июня 1981 года, а также часовня в честь преподобного Серафима Саровского и монастырское кладбище.

12 декабря 1988 года, в качестве подворья обители, в местечке Гриллбю, близ Энчёпинга, в Швеции был основан монастырь в честь святой Филофеи Афинской.

Примечания

Ссылки 
 
  Страница монастыря Святых Ангелов на сайте Оропосской и Филийской митрополии

Женские монастыри
Появились в 1972 году
 
Ангелов
Появились в 1970-е годы в Греции
1972 год в Греции